Babel kan henvise til:

 det hebraiske navn for Babylon
 fortælling i Det Gamle Testamente, se Babelstårnet
 Babel (film) – fra 2006, instrueret af Alejandro González Iñárritu

Personer 
 Isaak Babel (1894–1940), russisk journalist, dramatiker og forfatter
 Lee Babel (født 1940), tysk keramiker
 Meike Babel (født 1974), tysk tennisspiller
 Océane Babel (født 2004), fransk tennisspiller
 Ryan Babel (født 1986), hollandsk fodboldspiller